Donny Gorter – calciatore olandese
 Edwin Gorter – ex calciatore olandese
 Herman Gorter – poeta, filosofo e rivoluzionario olandese